plaatsen in de Verenigde Staten:
Reader (Arkansas)
Reader (Illinois)
Reader (West Virginia)
personen:
Eddi Reader (1959), een Schots zangeres
The Reader, een Duits-Amerikaanse film uit 2008
studiemateriaal in de vorm van gebundelde artikelen (zie ook: syllabus)
een leesapparaat, zoals:
e-reader, een apparaat om digitale boeken en andere teksten te lezen
feedreader, voor webfeeds
schermlezer, een voorleesapparaat